Tito Santana se puede referir a:

Tito Santana: rey de la nación indígena naso teribe, en Panamá.
Tito Santana: luchador profesional estadounidense.